Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Region Transbaikalien.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Region, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Region gibt es 10 Städte und 41 Siedlungen städtischen Typs, davon eine „geschlossene“ (SATO).

Ehemalige Städte und städtische Siedlungen 
Folgende Ortschaften besaßen ehemals den Status einer Siedlung städtischen Typs (ausschließlich derer, die später Stadtrecht erhielten und in der obigen Tabelle aufgeführt sind) und sind heute wieder Dörfer (selo), sofern nicht anders angegeben:
 Bukuka (1939–1975; nicht mehr existent)
 Chaptscheranga (1933–1997)
 Doroninskoje (Stadt 1775–1797)
 Etyka (194x–1958; 2005 aufgegeben)
 Gorny Serentui (1958–1999)
 Jamarowka (1932–1960)
 Kadaja (1958–2005)
 Kalakan (1933–195x; nicht mehr existent)
 Kasanowo (1989–1992)
 Kurleja (193x–195x)
 Naminga (1960–1967; 2005 aufgegeben)
 Nischnjaja Schachtama (1936–195x)
 Oktjabrski (1964–2004)
 Possjolok imeni XI let Oktjabrja (1930–194x; nicht mehr existent)
 Sapokrowski (1940–1983)
 Tschernowskije Kopi (1929–1941; eingemeindet nach Tschita)
 Urulga (1982–1992)
 Werschino-Schachtaminski (1948–2003)

Quellen 

!Stadte
Transbaikalien